Ойген Ге́рцог (; 14 апреля 1875, Вена — 17 декабря 1928, Черновцы) — австрийский языковед, специалист по романской филологии.

Биография 
Изучал романскую филологию в Венском университете у Вильгельма Мейера-Любке. Был приват-доцентом Венского университета. С 1911 года как преемник Маттиаса Фридвагнера занимал должность профессора романской филологии Черновицкого университета. Старший брат химика Регинальда Оливера Герцога.

Работы 
 «Untersuchungen zu Macé de la Charité's altfranzösischer Übersetzung des Alten Testamentes», Wien, 1900
 «Materialien zu einer neuprovençalischen Syntax», Wien, 1900
 «Streitfragen der romanischen Philologie. Bändchen 1. Die Lautgesetzfrage : Zur französischen Lautgeschichte», Halle a.S. 1904
 «Neufranzösische Dialekttexte», Leipzig 1906, 1914
 Das -to-Partizip im Altromanischen. Ein Beitrag zur Lehre vom syntaktischen Wandel, in: «Prinzipienfragen der romanischen Sprachwissenschaft. Festschrift Wilhelm Meyer-Lübke», Halle 1910, S. 76-186
 «Französische Phonogrammstudien», Wien, 1912
 «Historische Sprachlehre des Neufranzösischen : T. 1. Einleitung. Lautlehre», Heidelberg 1913
 «Lehrbuch der rumänischen Sprache. Anfangsgründe», Czernowitz 1919, 2. Auflage 1920 (в соавторстве с Sextil Puşcariu)

Примечания

Литература 
 Некролог в «Revista Filologică» (Cernăuţi) 2, 1928/29, S. 232—245 («Neue Deutsche Biographie» 8, 1969, S. 740)

Выпускники Венского университета
Лингвисты Австрии
Романисты
Преподаватели Венского университета
Преподаватели Черновицкого университета